NGC 3577 (другие обозначения — UGC 6257, MCG 8-21-6, ZWG 242.10, NPM1G +48.0180, PGC 34195) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1788 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3577
Большая Медведица (созвездие)